Tjossem steht für:
 (3090) Tjossem, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Peter Tjossem (1878–1957), Pionier, Mühlenbauer, Landwirt, Amateur-Entomologe, Lapidarist, Amateur-Paläobotaniker und Ältester in der Presbyterianischen Kirche